Соревнования по тяжёлой атлетике на XXIII летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе проходили с 29 июля по 8 августа в многофункциональном спортивном комплексе «Gersten Pavilion». В них приняли участие 187 атлетов из 48 стран.

Из-за решения политического руководства ряда социалистических стран о бойкоте Олимпийских игр в Лос-Анджелесе большинство ведущих тяжелоатлетов того времени не смогли принять в них участие и выступили на соревнованиях «Дружба-84», прошедших в сентябре 1984 года в болгарском городе Варна. Из 30 призёров чемпионата мира 1983 года в Лос-Анджелес приехал лишь 1. Особенно резко снизило уровень олимпийского турнира отсутствие спортсменов СССР и Болгарии. Результаты, показанные его победителями, сильно уступали результатам победителей и даже некоторых призёров соревнований «Дружба-84».

В рамках олимпийского турнира в Лос-Анджелесе также были разыграны медали 58-го чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

Примечательно, что хозяева соревнований американцы, выигравшие наибольшее количество наград на Играх, в тяжёлой атлетике завоевали всего две награды. После 1984 года американские мужчины больше олимпийских медалей в тяжёлой атлетике не выигрывали.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

До 100 кг

До 110 кг

Свыше 110 кг

Примечания

Ссылки 
 История тяжёлой атлетики

Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
Тяжёлая атлетика на Олимпийских играх
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США
1984 год в тяжёлой атлетике